Michael Zimmermann (* 9. Februar 1981 in München) ist ein deutscher Politikwissenschaftler und seit Januar 2020 Bundesgeschäftsführer der FDP.

Werdegang 
Nach dem Abitur am Amandus-Abendroth-Gymnasium in Cuxhaven und einem zweijährigen Dienst als Soldat auf Zeit der Bundeswehr beim Supreme Headquarters Allied Powers Europe in Belgien nahm Zimmermann 2003 ein Studium der Politikwissenschaft und des Öffentlichen Rechts an der Freien Universität Berlin auf, das er 2007 als Diplom-Politologe abschloss.

Partei und Beruf 
2004 begann Zimmermann eine Tätigkeit als Studentischer Mitarbeiter, später als Büroleiter des FDP-Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen Bundestags Hans-Joachim Otto. Diesem folgte er 2009 als Persönlicher Referent ins Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, in dem Otto die Funktion eines Parlamentarischen Staatssekretärs übernommen hatte. 2011 wechselte Zimmermann als Persönlicher Referent des Fraktionsvorsitzenden Rainer Brüderle in die FDP-Bundestagsfraktion. Nach dem vorübergehenden Ausscheiden der Freien Demokraten aus dem Bundestag im Jahr 2013 nahm Zimmermann eine Tätigkeit als Referent, ab 2017 als Geschäftsführer in der FDP-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen auf. Im November 2019 ernannte der Bundesvorstand der FDP Michael Zimmermann auf Vorschlag des Bundesvorsitzenden Christian Lindner zum Bundesgeschäftsführer. Zum 1. Januar 2020 nahm er diese Tätigkeit in Nachfolge von Marco Mendorf auf, der in den Dienst der Landesvertretung Nordrhein-Westfalens beim Bund wechselte.

Sonstiges 
Michael Zimmermann ist Reserveoffizier des Heeres und Mitglied der FDP, des Bundeswehr-Sozialwerks, des WWF und von Youth For Understanding. Er ist katholisch, verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt seit 2020 in Berlin.

Einzelnachweise 

Bundesgeschäftsführer der FDP
Mitglied der Jungen Liberalen
Politiker (21. Jahrhundert)
Person (München)
Deutscher
Geboren 1981
Mann